Liješće (Bosanski Brod), een plaats in de gemeente Bosanski Brod, Bosnië-Herzegovina
 Liješće (Ozalj), een plaats in de Kroatische gemeente Ozalj
 Liješće (Srebrenica), een plaats in de gemeente Srebrenica, Bosnië-Herzegovina